Bülow-Bothkamp bezeichnet:
 einen deutschen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, siehe Friedrich von Bülow-Bothkamp
 einen deutschen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, siehe Walter von Bülow-Bothkamp
 einen deutschen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, siehe Conrad von Bülow-Bothkamp
 einen deutschen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg sowie Luftwaffenoffizier im Zweiten Weltkrieg, siehe Harry von Bülow-Bothkamp